La clasificación mundial de las grandes naciones del deporte es un estudio llevado cada año por Havas Sports y Entertainment. Tiene por objeto establecer una jerarquía anual de las diferentes naciones con arreglo a sus resultados deportivos en todas las competiciones mundiales.

Método de clasificación 

Los países que se han llevado por lo menos una medalla han sido tomados en consideración (126 países por el año 2008). 52 deportes (deportes olímpicos y Federaciones Internacionales) son tomados en consideración, es decir 149 disciplinas (ejemplo: patinaje artístico) y 1.577 competiciones y título
(ejemplo: campeonatos del mundo de danza en hielo - pareja mixto). En resumen, 4.912 medallas son tomadas en consideración.

Los 52 deportes retenidos son: atletismo, automovilismo, remo, bádminton, béisbol, baloncesto, boxeo, piragüismo, deporte de orientación, ciclismo, equitación, escalada, esgrima, fútbol, fútbol americano, golf, gimnasia, halterofilia, balonmano, hockey sobre césped, jet ski, judo, kárate, K-1, lucha, motocicleta, natación, paracaidismo, parapente, pentatlón, petanca, buceo, patín, rugby, esquí, esquí acuático, snowboard, patinaje, squash, hockey callejero, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, twirling, navegación a vela, voleibol, wakeboard, wushu.

La clasificación toma en consideración todas las medallas (el primer, segundo y tercer puesto) atribuidas en el momento de las competiciones oficiales mundiales (las competiciones continentales que no son retenidas):

 Últimos Juegos olímpicos en fecha (el invierno y verano), 
 Últimos Campeonatos mundiales, 
 y para algunas disciplinas: últimas clasificaciones oficiales internacionales (ejemplo: la clasificación ATP para el tenis) y competiciones internacionales de referencia.

Luego las clasificaciones están establecidas con arreglo al número decreciente de medallas de oro / primera posición, luego medallas de plata / segunda posición y por fin medallas de bronce / tercera posición (metodología COI). Cada uno de 1.577 primeros plazas posee el mismo peso en la clasificación, sin distinción según los deportes o las disciplinas.

Clasificaciones

Año 2022

Año 2021 

{| width=100%
| valign=top width=50% align="center" |
{|class="wikitable"
|+ Año 2021
|-
!width=50px;| # 
!width=250px;|País
!width=150px; style="background:Gold; color:Black"|Oro 
!width=150px; style="background:Silver; color:Black"|Plata
!width=150px; style="background:Goldenrod; color:Black"|Bronce
!width=150px;|Total
|-align="center" 
| 1 ||align="Left" |  Estados Unidos
| 201 || 162 || 176 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|539 
|-align="center" 
| 2 ||align="Left" |  China
| 144 || 100 || 84 ||style="background:LightGoldenrodYellow; color:Black"|328 
|-align="center" 
| 3 ||align="Left" |  Rusia
| 121 || 112 || 123 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|356 
|-align="center" 
| 4 ||align="Left" |  Francia
| 103 || 106 || 96 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|295 
|-align="center" 
| 5 ||align="Left" |  Alemania
| 85 || 114 || 120 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|323 
|-align="center" 
| 6 ||align="Left" |  Reino Unido
| 74 || 78 || 70 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|220 
|-align="center" 
| 7 ||align="Left" |  Italia
| 68 || 81 || 79 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|228 
|-align="center" 
| 8 ||align="Left" |  Japón
| 55 || 53 || 77 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|185
|-align="center" 
| 9 ||align="Left" |  Canadá
| 54 || 47 || 52 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|153 
|-align="center" 
| 10 ||align="Left" |  Australia
| 52 || 63 || 49 ||bgcolor=LightGoldenrodYellow|164
|-align="center" 
| 11 ||align="Left" |  Países Bajos 
| 42

Referencias